Вавельская чакра () — краковская городская легенда, согласно которой на Вавеле существует некий камень, обладающий особой энергетической силой. Считается, что этот таинственный камень располагается в пределах несуществующей в настоящее время церкви святого Гереона, которая располагалась в западной части Королевского замка во дворе Стефана Батория.

Краковское поверье об особом энергетическом месте на Вавеле возникло в середине 30-х годов XX столетия. Как считает историк искусства Михал Рожек, легенда о Вавельской чакре возникла благодаря деятельности польской теософки Ванды Дыновской, которая в 30-х годах XX столетия пропагандировала некий «Вавельский камень». Ванда Дыновская в своих сочинениях утверждала, что Аполлоний Тианский заложил на холме, где сегодня находится Вавель, некий «духовный центр». С 1935 года она находилась в Индии, где проповедовала о «краковском камне», обладающем энергетической силой. Как утверждает Михал Рожек, в первые годы после посещения Вавеля индийским премьером Джавахарлалом Неру среди местных жителей возникла легенда, что он якобы побывал в подземельях замка, где молился возле этого камня.

Термин «чакра» к отношению этой легенде не использовался до 80-х годов XX столетия. Этот термин также не употреблялся при описании этого обычая в энциклопедии «Wielkа Encyklopedia Powszechnа», которая издавалась в 60-е годы XX столетия. В 80-е годы стало возникать движение Нью-Эйдж, благодаря которому этому поверью было приписано наименование «Вавельская чакра».

Поверье о краковской чакре широко используется в туристической деятельности.

Примечания

Литература 
 Matela, LeszekTajemnice czakramu wawelskiego i sekrety Krakowa, Białystok, 2006,ISBN 83-7377-113-1
 Święch, Zbigniew, Czakram wawelski. Największa tajemnica wzgórza, Kraków, 2005, ISBN 83-85347-12-7
 Rożek, Michał, Kraków, czyli siódmy czakram ziemi. O tajemniczych osobliwościach tego miasta (Cracow, or the Seventh Chakra of the Earth. About Mysterious Peculiarities of the Town). Kraków, 1991, ISBN 8385104-13-5

Краковские традиции
Вавель
Городские легенды